Le mot Hour signifie heure en anglais.

Patronyme 

 Riham El Hour (1977-), caricaturiste marocaine.

Toponyme 

 Hour (en wallon Hour-dilé-Houyet), section de la commune belge de Houyet située en Région wallonne dans la province de Namur.

Autres 
 Hour, hebdomadaire culturel gratuit de Montréal (Canada).